«Rainbow» — третій студійний альбом американської поп-співачки Kesha. Реліз відбувся 11 серпня 2017 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Kesha
Альбоми RCA Records